Tian kan som auktorsförkortning betyda:

 Dai Ke Tian
 Ming-Yi Tian
 Wan-shu Tian
 Ying-zhou Tian

Robotskapade auktorsförkortningar